N35 peut faire référence à :
 HMS Olympus (N35), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N35 de la RATP ;
 Rétrécissement urétral, d’après la Classification internationale des maladies ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres